La parella defensora del títol, Ryan Harrison i Michael Venus, van decidir no competir conjuntament en aquesta edició, però si que ho van fer amb altres companys, Vasek Pospisil i Raven Klaasen respectivament.

La parella formada pels francesos Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut van guanyar el seu tercer títol de Grand Slam, tots diferents i a un de completar el Grand Slam.

La lesió de Bob Bryan prèvia al torneig va tallar una ratxa de 76 participacions consecutives en torneigs de Grand Slam junt al seu germà Mike, concretament des de 1999.

Caps de sèrie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (final)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarts de final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarts de final)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campions)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (1a ronda)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (semifinals)

  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (2a ronda)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (3a ronda)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (2a ronda)
  Feliciano López /  Marc López (semifinals)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (quarts de final)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1a ronda)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (2a ronda)
  Mike Bryan /  Sam Querrey (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2018
Competicions tennístiques del 2018